Longdon (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Longdon (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire